Côte Sainte-Catherine peut faire référence à plusieurs lieux en France et au Québec.

Rues 

 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal

Station de Métro 

 Station de métro Côte-Sainte-Catherine à Montréal

Port 

 Port de Côte-Sainte-Catherine, situé à proximité de Montréal à Ville Sainte-Catherine, en Montérégie
 Écluse Côte-Sainte-Catherine à Sainte-Catherine (Québec), située sur la voie maritime du Saint-Laurent

Édifice 

 Édifice Côte-Sainte-Catherine, pavillon de l'École des hautes études commerciales de Montréal

Quartier 

 quartier de la Côte Sainte-Catherine, quartier situé dans la commune de Bar-le-Duc

Colline 

 Côte Sainte-Catherine, 
 Côte Sainte-Catherine, cité de Bar-le-Duc
 Côte Sainte-Catherine, colline à Dinan

Voir aussi